Уго́ Льори́с (, ; ) — французский футболист, вратарь и капитан английского клуба «Тоттенхэм Хотспур». Выступал за сборную Франции. Чемпион мира 2018 года. Рекордсмен сборной Франции по количеству проведённых матчей.

Ранние годы 
Льорис родился в Ницце в семье с высоким достатком. Его мать работала юристом, отец, каталонец, был банкиром в Монте-Карло. Также у Льориса есть младший брат Готье, играющий на позиции защитника в клубе «Ницца». В детстве Уго успешно занимался теннисом и подавал большие надежды, но решил связать своё будущее с футболом. В детстве главным кумиром для Уго Льориса был знаменитый вратарь сборной Франции Доминик Барателли.

Клубная карьера

«Ницца» 

Заниматься футболом шестилетний Уго начал в детской команде культурного центра района . Поначалу он играл на разных позициях в поле, особенно хорошо действовал в нападении, но со временем нашёл своё место в воротах.

В 1997 году Льорис перевёлся в футбольную школу «Ниццы», где играл за команды различных возрастных категорий. В «Ницце» Льориса тренировал бывший вратарь этого клуба и сборной Франции Доминик Барателли. Он отмечал, что Уго в юности не отличался высоким ростом, но компенсировал этот недостаток умением предвидеть, как будет развиваться ситуация у ворот. В 2004 году вместе с командой «Ниццы» среди игроков до 18 лет Льорис выиграл национальный чемпионат. Уже тогда он продемонстрировал высокий уровень игры, пропустив всего 10 голов в 25 матчах.

После успешного выступления в молодёжной команде Уго отыграл сезон в любительском чемпионате Франции за второй состав «Ниццы», а летом 2005 года был переведён в первую команду, где сразу получил свитер с первым номером. 25 октября 2005 года 18-летний футболист дебютировал на профессиональном уровне. Он отыграл весь матч Кубка французской лиги против «Шатору» и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Льорис защищал ворота «Ниццы» и в следующих матчах турнира, в том числе и в финале, где его команда уступила «Нанси» со счётом 2:1. 18 марта 2006 года Льорис дебютировал в чемпионате Франции, вновь не пропустив ни одного мяча. Всего в своём первом сезоне за основной состав «Ниццы» Уго сыграл 10 матчей — 5 в Кубке лиги и 5 в чемпионате Франции.

Летом 2006 года Льорису поступили предложения о переходе в итальянские клубы «Интернационале» и «Лацио», однако он предпочёл остаться в «Ницце». В своём втором профессиональном сезоне Уго сумел выиграть конкуренцию у  и стал основным вратарём клуба. В чемпионате Франции сезона 2006/07 Льорис сыграл 37 матчей, в которых пропустил 37 голов. В 13 матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Осенью 2007 года Уго дважды травмировал левое колено, из-за чего пропустил шесть матчей чемпионата. Однако это не помешало ему отыграть сезон на прежнем высоком уровне. В 30 матчах Льорис пропустил 24 гола и вновь «отстоял на ноль» 13 игр.

«Лион» 
В мае 2008 года после успешного для Льориса сезона на него обратили внимание многие ведущие клубы Франции и других европейских стран. Среди заинтересованных в приобретении Уго назывались «Милан» и «Тоттенхэм Хотспур». По словам вице-президента «Милана» Адриано Галлиани, переход француза в итальянский клуб почти состоялся, но трансфер был заблокирован после отказа Кристиана Аббьяти переходить в «Палермо». В итоге борьбу за вратаря выиграл «Лион», заплативший за переход Льориса 8,5 млн евро. Сам Уго выбрал «Лион», поскольку в этом клубе он гарантированно получал место основного вратаря, чего в «Милане» ему не обещали. Кроме того, этот клуб был единственным из трёх претендентов, кто должен был выступать в Лиге чемпионов в будущем сезоне. За время игры в «Лионе» Льорис дважды подряд (в 2009 и 2010 годах) признавался лучшим вратарём чемпионата Франции.

«Тоттенхэм Хотспур» 

31 августа 2012 года Уго перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» за 15 млн евро. В 2013 году попал в основной состав.

Карьера в сборной 

С 2003 года Льорис последовательно выступал за молодёжные сборные Франции всех возрастов. 19 ноября 2008 года в возрасте 21 года Уго дебютировал в национальной сборной в товарищеском матче против Уругвая (0:0). 9 сентября 2009 в товарищеском матче со сборной Сербии он получил свою первую красную карточку за фол против сербского форварда Николы Жигича. Игра Льориса против сборной Ирландии в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира 2010 года была высоко оценена специалистами.

Основным голкипером сборной Уго стал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. 17 ноября 2010 года он впервые вывел сборную Франции на поле в качестве капитана. Льорис также был основным вратарём в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2014. На домашнем чемпионате Европы 2016 года Уго вновь был назначен капитаном сборной. На турнире он сыграл на ноль в матчах группового этапа против Албании и Швейцарии, а также в полуфинале против сборной Германии.

В 2017 году Льорис опередил Фабьена Бартеза по количеству матчей за сборную Франции среди вратарей и стал лидером по этому показателю. В 2018 году в качестве капитана и основного вратаря сборной принимал участие на чемпионате мира в России, где французы завоевали золотые медали.

Достижения 
 «Лион»
 Обладатель Кубка Франции: 2012
 Обладатель Суперкубка Франции: 2012
 «Тоттенхэм Хотспур»
 Финалист Лиги Чемпионов УЕФА 2019

 Сборная Франции
 Вице-чемпион Европы: 2016
 Чемпион мира: 2018
 Победитель Лиги наций УЕФА: 2020/21
 Вице-чемпион мира: 2022

 Личные
 Кавалер ордена Почётного легиона: 2018

Рекорды 
 Рекордсмен сборной Франции по количеству сыгранных матчей среди вратарей: 142 матча
 Рекордсмен сборной Франции по количеству сыгранных матчей в качестве капитана: 111 матчей.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Выступления за сборную

Список матчей за сборную 

Итого: 108 матча / 87 пропущенных голов / 49 «сухих» матчей; 63 победы, 24 ничьи, 21 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Льорис на сайте ESPN 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»